Луис Умберто да Силва Силва (; род. 28 декабря 1996 года, Лима, Перу) — перуанский футболист бразильского происхождения, нападающий «УАНЛ Тигрес» и сборной Перу.

Клубная карьера 
Да Силва начал профессиональную карьеру в клубе «Спортинг Кристал». 20 июня 2013 года в матче против «Альянса Лима» он дебютировал в перуанской Примере. 31 августа 2014 года в поединке против «Лос Кайманес» Луис забил свой первый гол за «Спортинг». В том же году он стал чемпионом Перу.

В начале 2016 года да Силва перешёл в нидерландский ПСВ. Для получения игровой практики он был переведён в дубль. 18 января в матче против «МВВ Маастрихт» Луис дебютировал в Эрстедивизи. 1 февраля в поединке против «Валвейка» да Силва забил первый гол за дублёров.

В 2017 году Луис перешёл в бразильский «Гремио». 28 мая в матче против «Спорт Ресифи» он дебютировал в Серии A. 1 октября в поединке против «Флуминенсе» Луис забил свой первый гол за «Гремио». В 2017 году да Силва стал обладателем Кубка Либертадорес, попав в заявку всего один раз (в четвертьфинале против «Ботафого»)). В начале 2018 года да Силва на правах аренды перешёл в аргентинский «Архентинос Хуниорс». 3 февраля в матче против «Дефенса и Хустисия» он дебютировал в аргентинской Примере.

Летом 2018 года да Силва перешёл в мексиканский УАНЛ Тигрес.

Международная карьера 
В 2013 году в составе юношеской сборной Перу да Силва принял участие в юношеском чемпионате Южной Америки в Аргентине. На турнире он сыграл в матчах против команд Боливии, Аргентины, Парагвая, Венесуэлы, Бразилии и дважды Уругвая. В поединках против венесуэльцев и уругвайцев Луис забил три гола.

В 2015 году в составе молодёжной сборной Перу да Силва сыграл на молодёжном чемпионате Южной Америки в Аргентине. На турнире он сыграл в матчах против команд Эквадора, Боливии, Парагвая, Уругвая, Колумбии, Бразилии и дважды Аргентины. В поединках против аргентинцев и боливийцев Луис забил два гола.

24 мая 2016 года в товарищеском матче против сборной Тринидада и Тобаго да Силва дебютировал за сборную Перу. В этом же поединке он забил свой первый гол за национальную команду.

Летом 2016 года Луис в составе сборной принял участие в Кубке Америки в США. На турнире но сыграл в матче против команды Гаити.

Голы за сборную Перу

Достижения 

Командные

 «Спортинг Кристал»
  Чемпионат Перу по футболу — 2014

 «Гремио»
 Обладатель Кубка Либертадорес — 2017 (не играл)

Примечания

Ссылки 
 
 Player profile — Jong PSV

Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки сборной Перу по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Спортинг Кристал»
Игроки ФК «Йонг ПСВ»
Игроки ФК «УАНЛ Тигрес»
Игроки ФК «Лобос БУАП»